Лютое — название населённых пунктов:

Россия 
 Лютое — село в Ливенском районе Орловской области.

Украина 
 Лютое — село в Середино-Будском районе Сумской области.